Uefacupen 1991/1992 vanns av Ajax, Nederländerna efter finalseger mot Torino, Italien.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Första mötet

Andra mötet 

Ajax vinnare på två bortamål

Se även
 Europacupen 1991/1992
 Europeiska cupvinnarcupen 1991/1992

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1991/1992
Fotbollssäsongen 1991/1992
1991 i Europa
1992 i Europa